Hmong kan avse:

 Hmongfolket – en folkgruppen hmong i Kina och Sydostasien
 Hmong-mienspråk – en språkfamilj i Sydostasien  
 Hmong (kultur)